Dubrowka, ros. Дубровка:
nazwa kilkudziesięciu miejscowości w Rosji i na Białorusi, między innymi:
 Dubrowka – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie briańskim
 Dubrowka –  osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie leningradzkim
 Dubrowka – wieś w Rosji, w wołoscie Pożeriewickaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Dubrowka – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Dubrowka – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Dubrowka – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Pieriewołoczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Dubrowka – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Smietaninskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Dubrowka – stacja metra w Moskwie
osiedle w Moskwie, gdzie miał miejsce atak na moskiewski teatr na Dubrowce

Ukraińskim odpowiednikiem jest Дубрівка, polskim Dąbrówka.

Zobacz też 
 Dubrówka
 Dubriwka